Luiz Paulo Hilário Dodô, brazilski nogometaš koji trenutno igra za Gabala FK.
 Dodo (ptica), izumrla vrsta ptica trkačica.